Petra Radin je hrvatska glumica, redateljica, producentica i spisateljica. Rođena je 16. rujna 1977. u Zagrebu.

Obrazovanje: diplomirala je francusku i talijansku književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
Status: osnivačica i umjetnička voditeljica Kazališta Tvornica lutaka (sada stalna scena Histrionski dom); članica HDDU-a od 2010., samostalna umjetnica od 2012.; do sada je izvela više od 2 000 predstava; aktivna u kazališnoj umjetnosti od 1995. godine.

Zapaženiji projekti:

Vojni mimohod, 2015. – režija

Sto godina islama, HNK, 2016. – režija

500 godina protestantizma, HNK 2017. – režija

Otvaranje Šibenskog festivala „Sedmi kontinent“, 2013. – režija

„Zimogrozni“, autorski projekt sa Zagrebačkom filharmonijom, Zagreb i Arena/Varaždin

Dani Nikole Tesle, Tehnički muzej, 2014. – režija

Otvaranje Adventa, Tomislavov trg, 2016. – režija

Bonofest, Vukovar, 2015. i 2016. – režija

Uskrsfest, Vatroslav Lisinski, 2016. i 2018. – režija

Božićni koncert s Zagrebačkom filharmonijom, 2017. – režija

Mia Negovetić, koncert Lisinski, 2016. – režija

Revije Hippy Garden, 2015. – 2018. - režija

Otvaranje Fašnika u Zagrebu, 2007. – režija

Za Dobra stara vremena musical – Dom Sportova, Cibona, Arena Zagreb, Arena Pula - produkcija

Zapaženiji kazališni projekti za djecu i odrasle:

Jučer sam se sjetio plave, Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život, 2015. - scenarij i režija

Pasivni otpor, 2013. – izvršna producentica i glumica (međunarodni projekt)

Grašak na zrnu kraljevne, 2008. – scenarij i glumica (više od 400 izvedbi); nagrada za najbolju glavnu ulogu

Profesor Baltazar Put oko svijeta, 2012., scenarij i glumica (više od 300 izvedbi)

Čudesna šuma, 2013. – scenarij

Čarobni osmjeh, 2005. – mulmedijski projekt (lutkarska predstava, slikovnica i CD), više od 500 izvedbi

Crvenkapica – Tko se boji vuka još, 2016. – scenarij, režija i glumica (200 izvedbi)

Hrabri mornar, 2017. – scenarij i režija

Čovječja ribica, Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život, 2018. – režija

Stara škola kreka/Iz tame u svjetlo, Marin Ivanović Stoka, 2018. – scenarij

Kikijev cirkus u životinjskom carstvu, 2018. - režija

Projekti suradnje:

Florart i Bundekfest Zrinjevac), 2008. – 2017. – dječji program organizacija i realizacija Kazališta Tvornica lutaka

Turistička zajednica Grada Zagreba, Valentinovo na Zrinjevcu, Advent, C'est is the best – posebni projekti

ZET, Božićni tramvaj, 2014. – 2015.

Zagrebačka filharmonija, 2014., 2017. – zajednički projekti za djecu

IKEA, projekt kazališta među ljudima, 2017. i 2018.

KRAŠ, dva projekta Životinjsko carstvo, 2015. i 2018.

SREBRENICA, STOLAC, projekti integracije, 2015. – 2017.

Međubiskupijsko sjemenište u Zagrebu, autorske predstave i pedagoški rad sa sjemeništarcima (Brižljivi čuvar sjemeništa, Mali brat Karlo i Milosrđe mi je mio), 2015. – 2017.

ZLARINSKA DJEČJA REPUBLIKA, deset godina vođenja multimedijskih projekata za otoke, 2004. – 2013.

Klovićevi dvori, kazališno-likovni projekt Moj Zagreb, tak´ imam te rad, Kula Lotrščak, 2008.

Stalna suradnica Husar&Tomčić škole

Radionice, festivali: autorica i redateljica dvadesetak kratkih filmova kao uradak umjetničkih radionica (u suradnji s Leonom Lučevom i Mariom Kovačom); voditeljica više od 50 dramskih i filmskih radionica; sudjelovala na mnogobrojnim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu; nagrađivana

Ostalo:

- Aktivno se služi talijanskim, francuskim i engleskim jezikom.

- Često sudjeluje u humanitarnim akcijama (npr. «Očuvanje parka prirode Medvednica»; Kulturni centar Roma na Peščenici; Dom za djecu sv. Male Terezije; Maloljetnički zatvor u Turopolju i mnogi drugi).

- U ranoj mladosti bavila se sportom, prvo sportskom gimnastikom, a kasnije skokovima u vodu (u čemu je osvojila više republičkih i federalnih pionirskih, juniorskih i seniorskih medalja, među kojima i tri zlatne).

- Radila je sinkronizaciju dvaju crtanih serija 2011.: "Krpići" gdje je bila u ulozi Olge i "Simsala Grimm" (3. sezona).

Izdavaštvo:

Napisala slikovnicu “Čarobni osmijeh” (2006.)

Prevela i adaptirala s talijanskog četiri enciklopedije i tri slikovnice o životinjama tekst Arturo Arzuffi; ilustracije Ezio Giglioli, MAGMA,  (2003. – 2004.)
Prijevod s francuskog knjige “Jarčev pijev” Chantal Pelletier; Edicije Božičević, .

Prijevod s francuskog knjige “Čovjek, u zrcalu vuk”  Freda Vargasa ; prevela s francuskog Petra Radin. - Zagreb: Edicija Božićević,
. (2008. – 2009.)

Hrvatski glumci